Sarāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Sarāb (vattendrag i Zanjan), 
 Rūdkhāneh-ye Zavāt, vattendrag, Mazandaran, 
 Sarāb-e Sheykh Ḩasan, ort, Kurdistan, 
 Sarāb (ort), Kurdistan, 
 Sarāb-e Sar Fīrūzābād, ort, Kermanshah, 
 Cheshmeh-ye Sarāb (källa i Chahar Mahal och Bakhtiari), 
 Sarāb (kommunhuvudort), Östazarbaijan, 
 Shahrestān-e Sarāb, kommun, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar